Franciaország
Pannes, település Loiret megyében
Pannes, település Meurthe-et-Moselle megyében